LCP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 533 амінокислот, а молекулярна маса — 60 188.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки